Cléden ist Namensbestandteil zweier Gemeinden im französischen Département Finistère:

Cléden-Cap-Sizun
Cléden-Poher

Siehe auch:
 Kleden
 Kleeden